Schloss Achleiten ist der Name mehrerer Gebäude in Österreich

 Schloss Achleiten bei Limbach, Niederösterreich
 Schloss Achleiten (Kematen an der Krems), Oberösterreich